«Анжелика — маркиза ангелов» () — французский историко-авантюрный романтический фильм 1964 года, экранизация первой книги из серии романов об Анжелике, написанных Анн и Сержем Голон.

Сюжет 
Франция. XVII век. Красавица Анжелика — дочь барона Сансе де Монтелу. Она растет в родовом поместье своенравной и любимой всеми. В 1654 г. (годом раньше завершилась Фронда) отец пытается устроить её у кузена во дворце, где она становится случайным свидетелем заговора принца Людовика де Конде против короля Людовика.

В 1657 г., посреди года обучения в монастыре, отец забирает её, чтобы выдать замуж за богатого человека. Анжелике рассказывают страшные небылицы о её будущем муже — графе Тулузы Жоффрее де Пейраке, будто он уродливый хромой колдун. Анжелика расстроена всем этим и хочет провести свою первую ночь с другом детства — Николя, однако их застает Гийом (старый служащий поместья), и в драке Николя убивает Гийома. Ему приходится бежать в лес, где он ожидает возлюбленную два дня, но та не приходит.

Анжелика переезжает в замок де Пейрака: её встречают придворные арабы и шикарное убранство, но она боится и ненавидит своего мужа. Богатство Жоффрея — это секрет добычи золота из породы, которым он владеет один во всей Франции. Он побывал в Америке, скупая диковинные для Франции вещи, в Китае, изучая химию и астрономию, в Индии — яды и противоядия, а у арабов – алгебру, также он побывал в Саксонии по пути из России и научился добывать золото. Хромоту он приобрёл, когда сломал ногу, прыгая с крыши, пытаясь убежать от убийц, а шрам на лице получил в плену у тех же арабов.

Вскоре Анжелика осознает, что её муж – вовсе не такой, каким его характеризовали злые языки; он – обаятельный, добрый, умный и справедливый человек. Между Анжеликой и Жоффреем вспыхивают настоящие чувства.

Через два года король Людовик XIV собирается навестить семейство по пути в Париж. Он завидует графу, обладающему и несметным богатством, и красавицей-женой. Поскольку у могущественного и оригинального де Пейрака много недоброжелателей, его при поддержке короля заключают в тюрьму за мнимое колдовство. Анжелика приезжает в столицу, чтобы выручить мужа. Главной героине хочет помочь адвокат — Франсуа Дегре.

Имущество де Пейраков опечатывают, а Анжелику приглашает к себе брат короля. Оказывается, раскрылась история многолетней давности — брату короля стало известно, что Анжелика еще девочкой подслушала заговор об отравлении. За ней самой начинается охота.

Анжелика просит аудиенции у короля в Лувре. Однако тот, испытывая к женщине любовную страсть и не добившись взаимности, прогоняет её, отказывая в просьбе спасти её мужа от костра.

На суде Жоффрея заставляют показать, как он добывает золото, приглашают лжесвидетелей, клевещущих на него, и убивают преподобного отца Керше, готового свидетельствовать в пользу де Пейрака. Жоффрея приговаривают к сожжению на Пляс де Грэв.

Анжелику приводят к местным разбойникам, предводителем которых оказывается её друг детства — Николя. Он решает помочь Анжелике, но при условием: она должна остаться с ним. Чтобы спасти мужа, Анжелика соглашается стать подругой главаря банды. Однако, когда разбойники нападают на кортеж, чтобы освободить де Пейрака, они обнаруживают чучело вместо подсудимого — Жоффрея тайно препроводили на Пляс де Грэв другим путем и сожгли, как колдуна. Николя призывает Анжелику отомстить, и она соглашается.

В ролях 
 Мишель Мерсье — Анжелика Сансе де Монтелу (советский дубляж — Роза Макагонова; российский закадровый перевод — Анна Каменкова);
 Робер Оссейн — Жоффрей де Пейрак (советский дубляж — Аркадий Толбузин; российский закадровый перевод — Владимир Конкин);
 Жан Рошфор — Франсуа Дегре (советский дубляж — Феликс Яворский; российский закадровый перевод — Владимир Конкин);
 Клод Жиро — Филипп де Плесси-Белльер;
 Джулиано Джемма — Николя Мерло (советский дубляж — Евгений Жариков; российский закадровый перевод — Владимир Конкин);
 Жак Тожа — король Людовик XIV (советский дубляж — Александр Белявский; российский закадровый перевод — Владимир Конкин);
 Жак Кастело — Пьер де Марка, архиепископ Тулузский (советский дубляж — Алексей Алексеев; российский закадровый перевод — Артём Карапетян);
 Шарль Ренье — Конан Беше;
 Бернар Воринже — Бернар д’Андижос;
 Робер Порт — «Месье» (Филипп Орлеанский, брат короля) (советский дубляж — Валентин Кулик; российский закадровый перевод — Владимир Конкин);
 Мадлен Лебо — «Великая Мадемуазель» (герцогиня де Монпансье);
 Франсуа Местр — принц де Конде;
 Филипп Лемер — маркиз де Вард;
 Роберт Хоффман — шевалье де Лоррен;
 Женевьев Фонтанель — Карменсита;
 Пьер Ате — шевалье де Жермонтаз;
 Жан Топа — месье Бурье;
 Этшика Шуро — Ортанс де Сансе, сестра Анжелики;
 Жак Мино — Раймон де Монтелу, брат Анжелики;
 Ив Барсак — Фалло, муж Ортанс;
 Бернар Лажарриж — барон Сансе де Монтелу, отец Анжелики;
 Жак Иллен — Молин;
 Дениз Прованс — Барба;
 Жан Озенне — маркиз де Плесси-Белльер, отец Филиппа;
 Роберто — Баркароль;
 Андре Руйе — Клеман Тоннель;
 Жорж Гере — Фриц Хауэр;
 Блек Салем — Куасси-Ба;
 Ноэль Роквер — Боржу;
 Клер Атана — королева Мария-Терезия Испанская.

Производство

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Бернар Бордери;
 Продюсеры: Франсис Кон, Раймон Бордери;
 Сценаристы: Клод Брюле, Бернар Бордери, Франсис Кон;
 Композитор: Мишель Мань;
 Оператор: Анри Персен;
 Художник по костюмам: Розин Деламар;
 Художник по декорациям: Рене Мулаэр.

Кастинг 
Анжелику могла бы сыграть Брижитт Бардо, но она отказалась. На роль Анжелики пробовались актрисы Катрин Денёв, Джейн Фонда и другие, но пробы выиграла Марина Влади, однако она отказалась, повторные пробы выиграла Мишель Мерсье. Её гонорар за фильм составил 45 тысяч франков.

Съёмки 
В жизни Мишель Мерсье брюнетка, а для роли была необходима блондинка, поэтому она красила волосы.

Съёмки картины проходили на студии «Чинечитта» в Риме, а также в замках и поместьях Франции:  (департамент Йонна, Бургундия) — декор замка графа Жоффрея де Пейрака; замок  (Кот-д’Ор) — замок барона Сансе де Монтелу; замок Esclimont (château d’Esclimont) (Ивелин) — замок маркиза де Плесси-Белльера; аббатство де Фонтене (Кот-д’Ор, Мармань), — монастырь в Пуату; Версаль.

Музыка 
Музыку к фильму написал композитор Мишель Мань. Пик его карьеры пришелся на 1960-70-е годы. Самые знаменитые его работы в кинематографе — музыка к пенталогии «Анжелика» и трилогии «Фантомас». Музыка из фильма Бернара Бордери в 2007 году была также использована в чешском мюзикле по мотивам книги «Анжелика» (режиссёр — Йозеф Беднарик).

Позже, французская певица Фрида Боккара записала песню «Au Matin De Mon Premier Amour» — на одну из музыкальных тем фильма. Песня вошла в её альбомы: «Frida Boccara» (LP Canada, 1972) и (посмертный) «Un jour on vit» (1999).

Премии 
В 1966 году картина стала лауреатом немецкой премии «Золотой экран» ().

Релиз

Премьеры 
  — Премьера фильма во Франции состоялась 8 декабря 1964 года в кабаре «Мулен Руж». Знаменитая Коко Шанель, приглашённая на показ, аплодировала стоя.
  — В ФРГ премьера состоялась 18 декабря 1964 года.
  — В Италии премьера состоялась 28 декабря 1964 года.
  — В Финляндии премьера состоялась 19 февраля 1965 года.
  — В Дании премьера состоялась 17 марта 1965 года.
  — В Турции премьера состоялась в апреле 1965 года.
  — В Португалии премьера состоялась 25 марта 1966 года.
  — В Великобритании премьера состоялась в 1967 году.
  — В СССР фильм демонстрировался с 1969 года (причём после третьей части «Анжелика и король», которая вышла годом ранее).

Выход на видео в России 
Фильм неоднократно издавался в России на VHS и DVD в период с 2000 по 2006 годы — выпуском картины занимались такие студии, как «Светла», «RUSCICO», «ОРТ- Видео», «Лизард», «Vlad LISHBERGOV» и «Мастер Тэйп». Несмотря на существование классического дубляжа советских времён, большинство изданий содержало синхронный закадровый перевод картины.

Оценки 
Владимир Дмитриев («Советский экран» № 9, май 1987 года): «„Анжелика“ не историческая лента. Она исторический лубок, использующий декорации и костюмы XVII века не для восстановления бытовой правды прошлого или глубинного объяснения причин столкновения противоборствующих сил, а для создания большого спектакля, живущего по законам разноцветного зрелища. В фундаменте фильма, как, кстати, и романа, лежат не фолианты учёных, а сборники анекдотов и забавных рассказов, раскрашенные картинки, страстные мизансцены театральных мелодрам».

По словам Анн Голон: «Декор и актриса — это всего лишь красивая картинка, но духа „Анжелики“ в этих фильмах не было. Потому что создатели фильма не хотели, чтобы актёры со мной разговаривали. Меня даже не допускали на съёмочную площадку. Режиссёр меня не слушал и говорил, что если я хочу, чтобы фильм был снят по всем книгам, то я должна следовать его указаниям. Словом, в результате картину сделали не по полному собранию, а лишь по нескольким частям».

Ремейк

Литература 
 
 М. Мерсье, А.-Ж.Серва. Я не Анжелика. — М., 2004.

Примечания

Ссылки 

 Сайт, посвящённый фильму и книгам 
 Статья о серии фильмов об Анжелике: сюжет, костюмы, биографии актёров, кандидаты на главную роль, Мишель Мерсье 
 Страница сериала «Анжелика» на сайте канала СТС LOVE 

Фильмы о Людовике XIV
Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Испании
Приключенческие фильмы Франции
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Испании
Исторические фильмы Франции
Историко-приключенческие фильмы
Фильмы Бернара Бордери
Экранизации произведений Анн и Сержа Голон
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы Франции 1964 года
Эротические фильмы